Николай Нилович Пронин (10 февраля 1895, с. Береза, Смоленская губерния — 9 апреля 1967, Москва) — советский военный деятель, генерал-лейтенант (1944 год).

Биография 
Николай Нилович Пронин родился 10 февраля 1895 года в селе Береза ныне Оленинского района Тверской области.

С 1916 года Пронин служил в русской императорской армии. В том же году был выпущен из Алексеевского военного училища в чине поручика.

Принимал участие в Первой мировой войне на Северо-Западном фронте на должности командира роты.

С 1919 года Николай Нилович Пронин служил в рядах РККА. В ходе Гражданской войны Пронин принимал участие в боях с белополяками, а также в ликвидации вооруженных формирований на Украине.

С 1919 года Николай Нилович Пронин служил на должностях командира роты, помощника командира полка, командира стрелкового батальона, начальника штаба стрелковой дивизии Белорусского Военного округа.

В 1927 году закончил Военную академию имени М. В. Фрунзе.

С 1934 года Пронин работал на должности начальника кафедры общей тактики Военной академии имени М. В. Фрунзе. С 1938 года временно исполнял должность заместителя по учебной и научной работе начальника этой академии. В 1939 году был назначен на должность начальника командного факультета Военной академии имени М. В. Фрунзе.

В июне 1941 года Николай Нилович Пронин был назначен на должность командира 1-й Московской стрелковой дивизии (Западный фронт), занимавшей оборону в районе Можайска.

В июле 1941 года был назначен на должность командующего 34-й армией (Северо-Западный фронт), которая под его командованием принимала участие во фронтовом контрударе в районе Старой Руссы.

В сентябре 1941 года был назначен на должность начальника Главного управления всеобщего военного обучения НКО.

С июня 1946 года Пронин работал на должности старшего инспектора Инспекции стрелковых войск Главной инспекции Сухопутных войск.

В октябре 1951 года был назначен на должность председателя Московского городского оргкомитета Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту.

В 1953 году генерал-лейтенант Николай Нилович Пронин вышел в отставку. Жил в Москве, умер 9 апреля 1967 года.

Награды 
 орден Ленина (21.02.1945);
 два ордена Красного Знамени (03.11.1944, 15.11.1950);
 медали СССР.

Память

Литература

Примечания

Ссылки 
 [www.az-libr.ru/Persons/70B/b6310cc5/0001/c3c0595e.shtml Биография Н. Н. Пронина на сайте «az-libr.ru»]

Выпускники Алексеевского военного училища
Царские офицеры на службе в РККА
Участники Первой мировой войны (Россия)
Участники Гражданской войны в России (красные)
Участники Советско-польской войны (советские республики)
Командиры дивизий в Великой Отечественной войне
Командующие армиями в Великой Отечественной войне
Выпускники Военной академии имени М. В. Фрунзе
Члены КПСС
Участники советско-японской войны (СССР)